GSD est un sigle qui peut désigner :
 Gibraltar Social Democrats (en français, Sociaux-démocrates de Gibraltar), un parti politique de Gibraltar ;
 Ground sample distance (en français, résolution au sol), dans une photo numérique, la distance entre les centres de pixels, mesurée sur le terrain.
 Geneva School of Diplomacy and International Relations, ou École genevoise de diplomatie.
Dans le domaine militaire : Groupe Sanitaire Divisionnaire

Voir aussi 
 Équipe cycliste GSD Gestion, une ancienne équipe cycliste féminine française
 GSD Porto Torres, une équipe de basket-ball en fauteuil roulant italienne, actuellement localisée à Porto Torres, en Sardaigne
 GSD Anmic Sassari, une équipe de basket-ball en fauteuil roulant italienne, actuellement localisée à Sassari, en Sardaigne